Minuit steht für:
 Minuit (Zeitschrift), französischsprachige Zeitschrift mit dem Schwerpunkt Literatur, die von 1972 bis 1982 erschien
 Éditions de Minuit, französisches Verlagshaus

Minuit ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Minuit (* zwischen 1585 und 1594; † 1638), Seefahrer und vermeintlicher Begründer von Nieuw Amsterdam (dem heutigen New York City)